Фаркаш () у перекладі з угорської означає вовк.

Прізвище 
 Балаж Фаркаш (1988) — угорський футболіст, захисник.
 Берталан Фаркаш (1949) — перший угорський космонавт.
 Едіт Фаркаш (1921 — 1993) — новозелландська дослідниця Антарктики угорського походження, метеоролог.
 Міхай Фаркаш (1904 — 1965) — угорський політик, міністр оборони Угорської Народної Республіки (1948 — 1953).
 Павол Фаркаш (1985) — словацький футболіст, нападник.
 Петер Фаркаш (1955) — угорський і німецький письменник.
 Петер Фаркаш (1968) — угорський борець, олімпійський чемпіон.
 Ференц Фаркаш (1905 — 2000) — угорський композитор і педагог.
 Ян Фаркаш (1923—1999) — словацький науковець в галузі технології і біохімії виноробства.
 Янош Фаркаш (1942 — 1989) — угорський футболіст. Олімпійський чемпіон.

Населений пункт 
 Фаркаш — село в Румунії.

Угорські прізвища